Cet article présente la composition du Conseil départemental du Pas-de-Calais ainsi que ses élus à partir de 2015. Pour les élus des mandatures précédentes, voir la liste des conseillers généraux du Pas-de-Calais.

Mandature 2015-2021

Composition du conseil départemental

Liste des conseillers départementaux

Conseillers départementaux démissionnaires en cours de mandat

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Arrondissements du Pas-de-Calais
 Liste des cantons du Pas-de-Calais
 Liste des communes du Pas-de-Calais

Liens externes 
 

Pas-de-Calais
Conseillers départementaux